Coucy (Ardenes), municipi francès del departament de les Ardenes 
 Coucy-le-Château, ciutat de França
 Coucy-le-Château-Auffrique, municipi francès al departament de l'Aisne
 Coucy-la-Ville, municipi francès al departament de l'Aisne
 Coucy-lès-Eppes, municipi francès al departament de l'Aisne
 Castell de Coucy, castell
 Leuilly-sous-Coucy, municipi francès al departament de l'Aisne
 Senyoria de Coucy, jurisdicció feudal de França a l'entorn del castell de Coucy a l'Aisne 
 Verneuil-sous-Coucy, municipi francès al departament de l'Aisne
 Abadia de Nogent-sous-Coucy, antiga abadia benedictina prop de Craonne, departament d'Aisne, Picardia, França
 Bourguignon-sous-Coucy, municipi francès al departament de l'Aisne